Класі́-е-Тьєрре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 5 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 137 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 340,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Класі-е-Тьєрре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Класі-е-Тьєрре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена